Рамзаев — русская фамилия; имеет женскую форму Рамзаева.

Происхождение 
Фамилия от мужского имени Рамзай. Точное происхождение неизвестно. Предполагали тюркское происхождение фамилий из татарского мужского имени Рамзи (араб. ramz — «знак, символ»). Но возможно из мордовских языков: эрзянский и мокшанский рамсемс — «покупать», мордовский формант -ай — показатель звательной формы. На территории прежнего расселения мордвы есть топонимические следы этого имени: село Рамзай близ Пензы, деревня Рамза на юго-востоке Нижегородской области. Фамилия Рамзаев зафиксирована в Ключевской волости Пензенской области у русских, а также и у мордвы в селе Сабаново Городищенского уезда.

Известные носители 
 Рамзаев, Дмитрий Александрович (1894—1969) — советский учёный, ректор (директор) Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (1933—1935).
 Рамзаев, Павел Васильевич (1929—2002) — советский и российский ученый-гигиенист, специалист в области радиационной гигиены.
 Рамзаев, Пётр Васильевич (1921—2010)  — советский и российский учёный-правовед.